Above the Law (band), Amerikaanse rapgroep
 Above the Law (film), Amerikaanse actiefilm
 Above the Law (televisieserie), Australische serie uit 2000
 Above the Law (album), muziekalbum uit 2000 van de Nederlandse band Disquiet